Nom de dos maharajas de Gwalior:
 Madhav Rao I Scindia
 Madhav Rao II Scindia